Симка:

Реки 
 Симка — река в Архангельской области, приток Подюги
 Симка — река во Владимирской области, приток Селекши
 Симка — река в Башкортостане, приток Уфы
 Симка — река в Свердловской области, приток реки Турья.

Другие значения 
 Симка — гора в Свердловской области, в низовьях реки Симка
 Симка — персонаж российского короткометражного мультсериала «Фиксики»
 Симка — обиходное название SIM-карты

См. также 
 Simca — французская автомобилестроительная компания